Дави́д Родри́гес Ломба́н (; 5 июля 1987, Авилес) — испанский футболист, защитник и капитан клуба «Малага».

Клубная карьера 
Давид начинал свою карьеру в знаменитой школе «Реал Овьедо». После роспуска академии он перебрался в систему «Валенсии». Вначале Давид играл за вторую команду клуба, «Месталью», а 15 декабря 2007 года дебютировал за «Валенсию» в игре с «Барселоной». Всего за «летучих мышей» защитник провёл три игры, и все они пришлись на сезон 2007/08. В 2009 году он ушёл в «Саламанку» на правах аренды, а после возвращения был продан в вылетевший из Примеры «Херес». За два сезона в этой команде Давид хорошо проявил себя, став ключевым игроком клуба. В 2012 году он был куплен во вторую команду «Барселоны» в качестве замены покинувшего клуб ветерана Армандо.

Карьера в сборной 
В составе сборной Испании до 17 лет Давид был незаменимым защитником. В составе этой сборной он стал серебряным призёром чемпионата Европы до 17 лет. Также он провёл один матч за сборную Испании до 20 лет.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Европы до 17 лет: 2004
 Обладатель Кубка Испании: 2007/08

Статистика выступлений

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Валенсия Месталья»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Саламанка»
Игроки ФК «Херес»
Игроки ФК «Эльче»
Игроки ФК «Гранада»
Игроки ФК «Эйбар»
Игроки ФК «Малага»